język pare (język asu) – język z rodziny bantu
 język pare (język pa) – język z grupy papuaskiej